Михаил Каменецкий: Каменецкий, Михаил Абрамович (1924—2006) — советский и российский режиссёр объёмно-кукольной мультипликации.
Каменецкий, Михаил Борисович (род.  26 апреля 1956 г.) — депутат Рижской думы нескольких созывов, педагог, предприниматель.
 Каменецкий, Михаил Соломонович (род. 1933) — учёный-медик, организатор, доктор медицинских наук, профессор.